Hunor keresztnév
Hunor magyar mitológiai alak
Hunor vezérlő egység a CNC szerszámgépekhez
 Hunor a HATNet program során felfedezett és 2019-ben elnevezett exobolygó csillaga, amely körül kering; hagyományos néven HD 147506
 Hunor – magyar vadászati szakfolyóirat